

Sigle 
 Windows Genuine Advantage – programma creato per il sistema operativo Microsoft Windows che permette di verificare la chiave Product Key del sistema
 Writers Guild of America – associazione degli sceneggiatori cinematografici e televisiva che assegna il Writers Guild of America Award (WGA Award)

Codici 
 WGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wagga Wagga (Nuovo Galles del Sud), Australia
 wga – codice ISO 639-3 della lingua wagaya